Grüsser ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Grüsser (* 1966), deutscher Schauspieler
 Otto-Joachim Grüsser (1932–1995), deutscher Psychologe und Physiologe
 Sabine Grüsser-Sinopoli (geb. Grüsser; 1964–2008), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin